Nelleman ist der Familienname folgender Personen:

 Jac Nelleman (* 1944), dänischer Autorennfahrer
 Nicolaas Nelleman (1722–1805), niederländischer alt-katholischer Bischof von Deventer